The Centaurus () — одно из самых высоких зданий в Пакистане, располагается в Исламабаде.

Обзор 
Разработкой проекта и строительством здания занималась британская архитектурная фирма WS Atkins. The Centaurus включает в себя: три небоскрёба, корпоративные офисы, жилые апартаменты и 5-звездочный отель. Является самым высоким небоскрёбом в городе. В башнях 41 этаж и все три небоскрёба связаны общим торговым центром на первом этаже. Дизайном интерьера занималась турецкая компания ODEION-Turkey. Ориентировочная стоимость строительства составляет 350 млн долларов США. В «Кентавре» около 250 магазинов, что делает его крупнейшим торговым центром в Пакистане. Все основные мировые бренды присутствуют в торговом центре. Чтобы посетить «Кентавр» необходимо приобрести купон на сумму в 100 пакистанских рупий (примерно 1 доллар США), это сделано чтобы регулировать численность посетителей торгового центра.

См. также 
 Ocean Towers
 MCB Tower

Примечания 

Небоскрёбы Пакистана
Здания и сооружения Исламабада
Небоскрёбы высотой от 200 до 249 метров
Небоскрёбы, построенные в 2011 году
Появились в 2011 году в Пакистане